L'édition masculine 2018 du tournoi de tennis de Chine se déroule du  au  à Pékin, sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Nikoloz Basilashvili remporte le titre en simple, Łukasz Kubot et Marcelo Melo celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américains Ryan Harrison et John Isner, du Britannique Andy Murray, des Espagnols Pablo Carreño Busta et Rafael Nadal. Ils sont respectivement remplacés par Tennys Sandgren, Mischa Zverev, Malek Jaziri, Andreas Seppi et Peter Gojowczyk.

Lauréats 
Nikoloz Basilashvili remporte le  titre de sa carrière et de sa saison en s'imposant en finale face à l'Argentin Juan Martín del Potro.

En double, Łukasz Kubot et Marcelo Melo décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Oliver Marach et Mate Pavić. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chine (WTA 2017) (tournoi féminin)
 Tournoi de tennis de Chine
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Chine
ATP 2018
Tennis en Chine en 2018
Compétition de tennis à Pékin
Tennis en octobre 2018